Mănăstire se poate referi la:
Mănăstire, așezământ religios

Localități din România 
Mănăstire, Alba
Mânăstire, Timiș
Mănăstirea, Buzău
Mănăstirea, Cluj
Mănăstirea, Dâmbovița
Mănăstirea, Iași
Mănăstirea, Maramureș
Mănăstirea Cașin, Bacău, reședința comunei cu același nume
Mănăstirea Doamnei, Botoșani
Mănăstirea Humorului, Suceava, reședința comunei cu același nume
Mânăstirea Suzana, Prahova
Mănăstireni, Cluj , reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Mânăstirea (dezambiguizare)
 Mănăstioara (dezambiguizare)
 Mănăstirea Frumoasa (dezambiguizare)
 Listă de mănăstiri

Legături externe 
Mănăstire (DEX)

Toponime românești